Dwa typy niszczycieli US Navy nosiły nazwę Farragut, pochodzącą od Davida Farraguta:
 niszczyciele typu Farragut, składający się z 8 jednostek wodowanych w latach 1934–1935
 niszczyciele typu Farragut, składający się z 10 jednostek wodowanych w latach 1958–1960